Західний Мідленд або Західний Мідлендс ():

 Західний Мідленд — графство в Англії
 Західний Мідленд — регіон Англії